YUMI (software), een computerprogramma waarmee multiboot live-USB's gecreëerd kunnen worden
 Yumi (stadstaat), een stadstaat uit de 2e eeuw v.Chr. in het Tarimbekken, in de huidige Chinese autonome provincie Xinjiang
 Yumi (volk), volgens Zhang Qian (+/- 195 v.Chr. - +/- 114 v.Chr.) bij zijn leven de naam van een volk in het Tarimbekken
 Yumi (voornaam), een Japanse en Koreaanse vrouwelijke voornaam
 Yumi (wapen), het Japanse woord voor "boog" en buiten Japan gebruikt voor een bepaald type van Japanse bogen
 Yumi Lambert, Belgisch model
 Yumi, Yumi, Yumi, het volkslied van Vanuatu
 (7596) Yumi, een planetoïde in de planetoïdengordel tussen Mars en Jupiter